An je čínské () a korejské () příjmení:

 An Čching-sü († 759) – císař čínského povstaleckého státu Jen, syn a nástupce An Lu-šana
 An De-hjon (* 1962) – jihokorejský zápasník
 An Kum-e (* 1980) – severokorejská judistka
 An Lu-šan (cca 703 – 757) – generál čínské říše Tchang, sogdského původu, povstal proti ní a prohlásil se císařem říše Jen

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení
Korejská příjmení